Joahas ist der Name zweier alttestamentlicher Könige:

 Joahas (Israel), König im Nordreich Israel
 Joahas (Juda), König im Südreich Juda